

Смирна — місто, штат Делавер
 Смирна — місто, штат Джорджія
 Смирна — місто, штат Мен
 Смирна — місто, штат Нью-Йорк
 Смирна — місто, штат Південна Кароліна
 Смирна — місто, штат Теннессі
 Смирна — селище, штат Нью-Йорк

Див. також 
 Смірна (значення)